Габриэл Бошилья (; род. (5 марта 1996, Пирасикаба, Бразилия), или просто Бошилья — бразильский футболист, полузащитник клуба «Интернасьонал».

Клубная карьера 
Начав свою карьеру в «Гуарани», Бошилья хорошо проявил там себя и перебрался в «Сан-Паулу». В 2014 году он был повышен в первую команду и дебютировал за неё 20 апреля 2014 года в матче против клуба «Ботафого».

10 августа 2015 года перешёл в «Монако» за 10 миллионов евро. Контракт подписан до 2020 года. Дебют в Лиге 1 состоялся 20 августа в матче против «Лорьяна».

9 января 2016 года перешёл на правах аренды в «Стандард» до конца сезона.

Карьера в сборной 
Бошилья выступал за Бразилию на юношеском уровне. В составе сборной Бразилии до 17 лет Бошилья принимал участие на юношеском чемпионате мира 2013, где ему удалось забить шесть голов.

Клубная статистика 
По состоянию на 14 февраля 2016 года

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Интернасьонал»